Језекиљ (краљ), краља Јудеје
 Језекиљ (пророк), старозаветног пророка